Mannebach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mannebach, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 
 Mannebach, Trier-Saarburg – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz,